Сезон 1980 стал для ЦСКА 42-м в чемпионате СССР по футболу. После двух восьмых мест в чемпионате и неудачи в кубке страны, руководство снова задумало обновление состава. Это сработало и в этот раз, клуб впервые с 1971 года попал в еврокубки. По ходу сезона команда превысила лимит на ничейные результаты (12 из 10), из-за чего лишилась 2-х очков. Чемпионом розыгрыша в девятый раз стало киевское Динамо.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих — 10

Кубок СССР

Групповой этап

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1980
ЦСКА
ЦСКА